

Geografia
Località degli Stati Uniti:
Yoder (Colorado)
Yoder (Indiana)
Yoder (Kansas)
Yoder (Oregon)
Yoder (Wyoming)

Altro
Yoda
6243 Yoder